Le psaume 26 peut désigner :
 le psaume 26 (25) : psaume 26 selon la numérotation hébraïque, psaume 25 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 27 (26) : psaume 27 selon la numérotation hébraïque, psaume 26 selon la numérotation grecque.